Fidelitas (lat. „Treue“) steht für:
 Fidelitas, Wahlspruch des Adelshauses Baden und der Stadt Karlsruhe, davon abgeleitet
 FC Fidelitas Karlsruhe, ehemaliger Fußballverein aus Karlsruhe und Gründungsmitglied des Süddeutschen Fußball-Verbandes
 fidelitas, Restaurant im Alten Schloss in Baden-Baden, siehe Schloss Hohenbaden
 Fidelitas (Statue), ehemalige Bronzestatue des Bildhauers Johannes Hirt vor dem Rathaus in Karlsruhe
 Fidelitashütte, Alpenvereinshütte auf dem Gurgler Ferner, siehe Hochwildehaus
 Fidelitas-Nachtlauf, Ultramarathon und Marathon in und um Karlsruhe
 Ordre de la Fidélité, ehemalige Bezeichnung eines Ordens des Adelshauses Baden, siehe Hausorden der Treue
 Welle Fidelitas, ehemaliger Hörfunksender mit Sitz in Karlsruhe, siehe Die neue Welle#Welle Fidelitas
 Fidelitas – Fidesz Ifjúsági Tagozat, Jugendorganisation der Partei Fidesz in Ungarn, siehe Fidesz – Ungarischer Bürgerbund
 Fidelitas-Kabinett, Raum im Wasserschloss in Dorsten-Lembeck, siehe Schloss Lembeck#Fidelitas-Kabinett
 auch auf dem Wappen der Provinz Pesaro und Urbino erkennbar
 Universidad Fidélitas, Universität in San Pedro de Montes de Oca